Монжела́ (Монжла́) ()

 Монжела, Максимильян фон (1759—1838) — баварский государственный деятель французского происхождения.
  (1860—1938) — баварский генерал и дипломат; внук Максимильяна М.

Примечания